Ко́ри Майкл Смит (; род. , Колумбус, Огайо, США) — американский актёр. Наиболее известен по роли Эдварда Нигмы в телесериале «Готэм» (2014–19).

Ранняя жизнь 
Выросший в Колумбусе, штат Огайо, в семье Дэвида и Терезы (урождённой Фаган) Смитов, вместе со старшим братом Чадом, Смит окончил старшую школу «Hilliard Darby» в 2005 году. Он рассматривал различные варианты трудовой деятельности: от пианиста до адвоката. Обучаясь в университете Оттербейн, Смит принимал участие в пьесах «Сцена», «Кавказский меловой круг», «Кто боится Вирджинии Вулф?» и «Тартюф».

Карьера 
С 2009 по начало 2012 года Смит участвовал в постановках различных региональных театров Нью-Йорка.

Дебют Смита на Бродвее состоялся в 2013 году в пьесе «Завтрак у Тиффани». В этом же сезоне участвовал в постановках и на Офф-Бродвее: в «Cock aka The Cockfight Play» авторства Майка Барлетта и пьесе «Кит» Сэмюэля Д. Хантера (мировая премьера последней состоялась в Денверском центре изобразительных искусств, а в Нью-Йорке — на сцене театра Playwrights Horizons).

Первой работой в кинематографе для Смита стал фильм «Лагерь X-Ray», премьера которого состоялась на фестивале «Сандэнс» в январе 2014 года. Также он снялся в короткометражном хоррор-фильме «Собачья еда», впервые показанном в марте 2014 года на фестивале South by Southwest. В том же году он снялся в эпизоде мини-сериала HBO «Что знает Оливия?» и фильме «Кэрол» Тодда Хейнса.

С 2014 по 2019 год Смит снимался в телесериале «Готэм», где играл Эдварда Нигму.

Личная жизнь 
Смит идентифицирует себя как квир.

Фильмография

Кино

Телевидение

Театр

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США
Выпускники Оттербейнского университета